Stubica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Stubica, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Stubica, un village situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Stubica, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
au Monténégro
Stubica, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
Stubica, un village situé dans la municipalité de Plužine ;
en Serbie
Stubica, un village situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Stubica, une localité située dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje.